Дубовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Дубовское сельское поселение — входит в Белгородский район

Волгоградская область 
 Дубовское сельское поселение — входит в Еланский район
 Дубовское сельское поселение — входит в Урюпинский район

Еврейская автономная область 
 Дубовское сельское поселение — входит в Биробиджанский район

Липецкая область 
 Дубовское сельское поселение — входит в Добринский район
 Дубовское сельское поселение — входит в Чаплыгинский район

Ростовская область 
 Дубовское сельское поселение — входит в Дубовский район

Пермский край 
 Дубовское сельское поселение — входит в Берёзовский район

Приморский край 
 Дубовское сельское поселение — входит в Спасский район